Prinsessan Beatrice, fru Mapelli Mozzi (Beatrice Elizabeth Mary), född 8 augusti 1988 i London, är en brittisk prinsessa, dotter till prins Andrew, hertig av York och Sarah Ferguson. Hon är nummer nio i den brittiska tronföljden. Prinsessan Beatrice har en yngre syster, prinsessan Eugenie av York.

Utbildning 
Prinsessan Beatrice har en kandidatexamen (BA) i historia och idéhistoria från Goldsmiths College i London.

Sina första skolår (1991–1995) tillbringade prinsessan Beatrice på Upton House School i Windsor och senare studerade hon på Coworth Park School (1995–2000). Mellan 2000 och 2007 studerade hon vid S:t George's School i Ascot. Det sista året valdes hon till head girl och utexaminerades bland annat med högsta betyg i drama samt höga betyg i historia och filmvetenskap.

Vid sju års ålder fick prinsessan Beatrice diagnosen dyslexi. Hennes diagnos offentliggjordes år 2005.

Yrkesliv och välgörenhetsarbete 
Prinsessan Beatrice är vice vd på ett mjukvaruföretag för artificiell intelligens.

Förutom sitt arbete som affärskvinna, deltar prinsessan Beatrice i välgörenhetsarbete för en rad olika organisationer. Hon intresserar sig särskilt för välgörenhet gällande barn, utbildning och dyslexi.

Familj 
Sedan 2020 är prinsessan Beatrice gift med den italienske fastighetsmogulen Edoardo Mapelli Mozzi. De hade då varit ett par sedan 2018. I samband med äktenskapet blev hon styvmor åt makens son Christopher Woolf från ett tidigare förhållande. Den 18 september 2021 föddes parets första gemensamma barn, Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 
 Brittiska kungahusets officiella webbplats

Huset Mountbatten
Huset Windsor
Brittiska prinsessor
Personer i Storbritannien under 1900-talet
Personer i Storbritannien under 2000-talet
Födda 1988
Levande personer
Kvinnor
Alumner från University of London